Omgång 1 i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2018 var den första av tre omgångar i CAF:s kvalspel till världsmästerskapet i fotboll 2018 i Ryssland.

Resultat

Somalia mot Niger

Niger avancerade till andra omgången med det ackumulerade slutresultatet 6–0.

Sydsudan mot Mauretanien

Mauretanien avancerade till andra omgången med det ackumulerade slutresultatet 5–1.

Gambia mot Namibia

Namibia avancerade till andra omgången med det ackumulerade slutresultatet 3–2.

São Tomé och Príncipe mot Etiopien

Etiopien avancerade till andra omgången med det ackumulerade slutresultatet 3–1.

Tchad mot Sierra Leone

Tchad avancerade till andra omgången med det ackumulerade slutresultatet 2–2 genom bortamålsregeln.

Komorerna mot Lesotho

Komorerna avancerade till andra omgången med det ackumulerade slutresultatet 1–1 genom bortamålsregeln.

Djibouti mot Swaziland

Komorerna avancerade till andra omgången med det ackumulerade slutresultatet 8–1.

Eritrea mot Botswana

Botswana avancerade till andra omgången med det ackumulerade slutresultatet 8–1.

Seychellerna mot Burundi

Burundi avancerade till andra omgången med det ackumulerade slutresultatet 3–0.

Liberia mot Guinea-Bissau

Liberia avancerade till andra omgången med det ackumulerade slutresultatet 4–2.

Centralafrikanska republiken mot Madagaskar

Madagaskar avancerade till andra omgången med det ackumulerade slutresultatet 5–2.

Mauritius mot Kenya

Kenya avancerade till andra omgången med det ackumulerade slutresultatet 5–2.

Tanzania mot Malawi

Tanzania avancerade till andra omgången med det ackumulerade slutresultatet 2–1.

Anmärkningslista

Källor

Referenser

1